Анрі́ () — ім'я, французький варіант німецького імені Генріх, у перекладі з старонімецького означає глава в будинку, володар двору. Зустрічається як франкомовне ім'я або прізвище.

Ім'я 
Відомі носії імені:
 Анрі I (; 1855) — Великий герцог Люксембургу з 2000 року.
 Анрі-Александр Деландр (; 1853—1948) — французький астроном, член Паризької АН (1902), її президент у 1920.
 Анрі Барбюс (; 1873—1935) — французький письменник-марксист, журналіст.
 Анрі Бедімо (; 1984) — камерунський футболіст, захисник клубу «Ліон» та національної збірної Камеруну.
 Анрі Бергсон — (; 1859—1941) — французький філософ, лауреат Нобелівської премії з літератури за 1927 рік.
 Анрі В'єтан (; 1820—1881) — бельгійський скрипаль, композитор і педагог.
 Анрі Герен (; 1921—1995) — французький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Анрі де Бруккер (; 1801—1891) — бельгійський ліберальний політичний діяч.
 Анрі Делоне (; 1883—1955) — французький футбольний функціонер.
 Анрі Джохадзе (; 1980) — грузинський співак, учасник Євробачення 2012.
 Анрі Еміль Соваж (; 1842—1917) — французький палеонтолог й іхтіолог.
 Анрі Жаспар (; 1870—1939) — бельгійський католицький політичний діяч.
 Анрі-Жорж Клузо (; 1907—1977) — французький кінорежисер, сценарист та продюсер.
 Анрі Жуає (; 1945) — французький хірург та онколог, дієтолог та громадський діяч.
 Анрі Картан (; 1904—2008) — французький математик.
 Анрі Картон де Віарт (; 1869—1951) — голова уряду країни Бельгії з 20 листопада 1920 до 6 травня 1921.
 Анрі Картьє-Брессон (; 1908—2004) — французький фотограф, класик світової фотографії.
 Анрі Каруан (; 1981) — таїтянський футболіст, півзахисник клубу «Дрегон» та національної збірної Таїті.
 Анрі Коанда (; 1886—1972) — румунський вчений у галузі аеродинаміки.
 Анрі Крістоф (, 1767—1820) — один з лідерів Гаїтянської революції та єдиний король Гаїті, що правив в період 1811—1820 років.
 Анрі Лафонтен (; 1854—1943) — бельгійський юрист, голова Міжнародного бюро миру з 1907 по 1943 рік, лауреат Нобелівської премії миру 1913 року.
 Анрі Леон Лебег (; 1875—1941) — французький математик, член Паризької АН (1922).
 Анрі Матісс (; 1869—1954) — французький художник, скульптор, графік, майстер декоративного мистецтва.
 Анрі Муассан (; 1852—1907) — французький хімік. Лауреат Нобелівської премії з хімії 1906 року.
 Анрі Мюрже (; 1822—1861) — французький прозаїк і поет.
 Анрі Намфі (; 1932) — президент Гаїті з1986 по 1988 рік.
 Анрі П'єрон (; 1881—1964) — французький психолог, один із основоположників французької експериментальної та фізіологічної психології.
 Анрі Піренн (; 1862—1935) — бельгійський історик.
 Анрі Пуанкаре (; 1854—1912) — французький математик, фізик, філософ і теоретик науки.
 Анрі Руссо (; 1844—1910) — французький живописець-примітивіст, музикант і літератор.
 Анрі Севе (; 1990) — французький футболіст, нападник клубу «Бордо» та, в минулому, молодіжної збірної Франції.
 Анрі Труайя (; 1911—2007) —французький письменник російсько-вірменського походження.
 Анрі Тулуз-Лотрек (; 1864—1901) — французький живописець, постімпресіоніст.

Прізвище 
 Амандан Анрі ( ;  1989) — французька футболістка, півзахисник ліонського «Олімпіка» і збірної Франції.
 Віктор Анрі (; 1872—1940) — французький біохімік.
 Ів Анрі (;  1959) — французький піаніст.
 Каміль Анрі (; 1933—1997) — канадський хокеїст.
 Поль Анрі (; 1862—1943) — французький дивізійний генерал, учасник Першої світової війни.
 П'єр Анрі (;  1927) — французький композитор.
 Тома Анрі (;  1994) — французький футболіст, нападник.
 Тьєррі Анрі (;  1977) — колишній французький футболіст, нападник.
 Флоранс Анрі (; 1893—1982) — швейцарський фотограф.

Французькі прізвища
Французькі імена